Metropolitan Theatre ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Metropolitan Theatre (Massachusetts), ID-Nr. 80000445
 Metropolitan Theatre (West Virginia), ID-Nr. 84003631